Bourquin ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Graf-Bourquin (1909–2001), Schweizer Verleger, Kunstkritiker, Kunstsammler und Mäzen
 Alphonse Bourquin (1802–1837), Schweizer Aufständischer
 Christian Bourquin (1954–2014), französischer Politiker
 Daniel Bourquin (1945–2023), Schweizer Arzt und Jazzsaxophonist
 Elisabeth Bourquin (1930–1995), Schweizer Malerin der Art brut und Autorin
 George M. Bourquin (1863–1958), US-amerikanischer Jurist
 Hans Bourquin (1914–1998), Schweizer Ruderer
 Irène Bourquin (* 1950), Schweizer Redaktorin und Autorin
 Marcus Bourquin (1927–1999), Schweizer Kunsthistoriker
 Werner Bourquin (1891–1979), Schweizer Journalist, Bibliothekar und Archivar